Toponímia:
Masies:
Masia del Batlle (Castissent) o Mas del Batlle: masia del municipi de Castissent, al Pallars Jussà
Masia del Batlle (els Masos de Tamúrcia) o Mas del Batlle: masia del municipi de Tremp, al Pallars Jussà
Masia del Batlle (la Ribereta) o Mas del Batlle: masia del municipi de Tremp, al Pallars Jussà
Masia del Batlle (la Plana de Mont-ros): masia del municipi de La Torre de Cabdella, al Pallars Jussà
Mas del Batllevell: masia del municipi de Senan, a la Conca de Barberà